A női távolugrás világcsúcsait 1928 óta tartja nyilván a Nemzetközi Atlétikai Szövetség. A jelenlegi világcsúcsot Galina Csisztjakova tartja 1988 óta 752 centiméterrel.

További információk
 A világrekord fejlődése (nők)

Az atlétikai világrekordok fejlődése